Screamers kan syfta på

 Screamers (spelfilm) – en spelfilm från 1995
 Screamers (dokumentärfilm) – en dokumentärfilm från 2006